Torgel je německé označení několika estonských sídel:

Tori — městečko ve stejnojmenné obci v kraji Pärnumaa
Panský statek, kolem něhož městečko Tori vzniklo a podle něhož dostalo jméno
Tori (vesnice) — vesnice v obci Türi v kraji Järvamaa
Panský statek, poblíž něhož vesnice Tori vznikla a podle něhož dostala jméno